Henri Theil (1924-2000), économiste néerlandais ;
 Pernille Rosenkrantz-Theil (1977-), femme politique danoise ;
 Georges Theil (1940).

Voir aussi
 , toponyme français.

Patronyme français